Дэвис, Джим () Дэвис, Джим (1909—1981) — американский характерный актёр.
 Дэвис, Джим (род. 1970) — гитарист группы The Prodigy и американской группы альтернативного рока Pitchshifter.
 Дэвис, Джим (род. 1945) — американский художник, известный как автор комиксов о коте Гарфилде.